Lázár Sándor (1933) pszichológus, pedagógus, neveléspszichológiai kutató, egyetemi, főiskolai oktató
 Lázár Sándor (1955–2005) színész, szinkronszínész